Akkerhaugen heißt der Ort
 Akkerhaugen (Ort) in der Kommune Sauherad, Norwegen

Akkerhaugen ist der Familienname von
 Johs Akkerhaugen (* 1939), norwegischer Bogenschütze

Siehe auch:
 Akerhaugen